Имранов — фамилия, происходит от имени Имран; имеет женскую форму Имранова.
 Имранов, Нариман Шамо оглы (род. 1944) — азербайджанский государственный деятель, министр национальной безопасности Азербайджана (1993—1994).
 Имранов, Шахин Селим оглы (род. 1980) — азербайджанский боксёр-любитель, двукратный серебряный призёр чемпионатов Европы среди любителей.